Le royaume de Mhairshaulk est un pays imaginaire dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Ce royaume fait partie des trois royaumes fondés par la race créatrice sauroïde des sarrukh, avec les royaumes d'Isstosseffifil et d'Okoth. Les sarrukh établirent le royaume de Mairshaulk en -34800 CV sur la péninsule de Chult. Il déclinera lentement jusqu'en -33500 CV, lorsque la disparition de leurs maîtres laissera les yuan-ti en prendre le contrôle.

Voir aussi : Chronologie des Royaumes oubliés : Les Jours du Tonnerre.

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout

Royaumes disparus des Royaumes oubliés